Falaschi puede hacer referencia a:

Edu Falaschi, músico brasileño.
Guido Falaschi, automovilista argentino.
Gustavo Falaschi, futbolista italiano.